Cees Renders, Nederlands golfer
 Daniel Renders, Belgisch voetbalcoach
 Emile Renders, Belgisch kunstverzamelaar, kunstcriticus en tekenaar
 Hans Renders, Nederlands hoogleraar
 Jan Renders, Belgisch syndicalist
 Jan Renders, Nederlands voetballer
 Jens Renders, Belgisch wielrenner
 Marleen Renders, Belgisch atlete
 Rik Renders, Belgisch wielrenner
 Sammy Renders, echte naam van Sam Feldt, Nederlandse diskjockey, muziekproducent en ondernemer
 Sven Renders, Belgisch wielrenner

Nederlandse of Vlaamse achternaam